Trio, német együttes
Trio,az együttes debütáló albuma
 Trio, Dolly Parton, Linda Ronstadt és Emmylou Harris közös nagylemeze